Шашикман:
 Шашикман — река на Алтае
 Шашикман — село, Онгудайский район Республики Алтай